Вика́рий:

 Викарий — различные церковные должности.
 Имперский викарий — исполняющий обязанности императора Священной Римской империи в промежутке между смертью старого и выборами нового правителя.

См. также